Elitserien i innebandy för herrar 1997/1998 var den högsta serien i innebandy i Sverige för herrar för säsongen 1997/1998. Elitserien bestod av två serier, Elit norra och Elit södra, som vardera bestod av 12 lag. De fyra främsta i varje serie gick vidare till slutspel, medan de fyra sämsta i varje serie flyttades ner Lag 8 i varje serie gick till kvalspel. Warbergs IC 85 vann SM-guld efter finalseger mot Pixbo IBK med 2-1 i matcher.

Elit norra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 8: Kvalspel.Lag 9–12: Nedflyttade.

Plac. = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, +/- = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Elit södra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 8: Kvalspel.Lag 9–12: Nedflyttade.

Plac. = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, +/- = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Slutspel

Kvartsfinal
Fornudden IB – Sjöstad IF 1–2 i matcher (3–2, 1–2, 4–5 sd)
Örnsköldsviks SK – IBF NB 87 2–1 i matcher (4–3, 3–8, 6–4)
Pixbo Wallenstam IBK – Haninge IBK 2–0 i matcher (5–3, 3–1)
Warbergs IC 85 – Balrog IK 2–1 i matcher (3–2 sd, 7–1)

Semifinal
Pixbo IBK – Örnsköldsviks SK 2–1 i matcher (3–2 sd, 5–6 sd, 8–3)
Sjöstad IF – Warbergs IC 85 1–2 i matcher (4–1, 5–6 sd, 6–2)

Final
Pixbo IBK – Warbergs IC 85 1–2 i matcher (5–4, 4–5, 4–5)

Warbergs IC 85 svenska mästare i innebandy 1997/1998.

Sport i Sverige 1998
Sport i Sverige 1997
1997
Innebandysäsongen 1997/1998